Tachigali
 Sclerolobium paniculatum

Desambiguações de vegetais